«Гамлет из Сузака, или Мамайя Кэро» — казахский художественный фильм по одноимённой повести Сакена Нарымбетова, снятый в жанре трагикомедии.

Сюжет 
Рабфак — одинокий холостяк, меняющий одну работу за другой. Он мечтает завести семью и ищет жену по газетным объявлениям…

В ролях 
 Советбек Джумадылов
 Рано Кубаева
 Алма Турганбаева
 Аширбек Чокубаев
 Ануар Боранбаев
 Закир Муминов
 Алиайдар Каржауов
 Хамид Азизов
 Александр Шишкин — Гитлер

Съёмочная группа 
 Сценаристы: Александр Бородянский, Эльдор Уразбаев
 Кинорежиссёр: Сакен Нарымбетов
 Кинооператор: Валентин Савенков
Композитор: Алма Турганбаева
 Художник: Идрис Карсакбаев
 Звукорежиссёры: Роза Омарова, Светлана Есмаханова

Критика 
Киновед Г.Абикеева охарактеризовала главного героя фильма «героем нового фольклора», «идеальным медиумом».

Сам же Нарымбетов назвал свой фильм фильмом о потерянном поколении. Его герой из эпохи застоя, его судьба олицетворяет облик целого поколения, которое столкнулось с невыполнимыми юношескими идеалами и мечется по жизни от соприкосновения с суровой реальностью.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы студии «Казахфильм»
Экранизации литературных произведений
Фильмы СССР 1990 года
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях